El bombardeo del Palacio de la Independencia de Vietnam del Sur de 1962 en Saigón fue un ataque aéreo efectuado el 27 de febrero de 1962 por dos pilotos disidentes de la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur llamados Nguyễn Văn Cử y Phạm Phú Quốc. Ambos atacaron el Palacio de la Independencia, la residencia oficial del Presidente del país, Ngô Đình Diệm, con el objetivo de acabar con él y su familia inmediata, que además eran sus asesores políticos.

Ambos pilotos dijeron más tarde que el intento de asesinato fue una respuesta al gobierno autocrático de Diệm, el cual se centraba más en permanecer en el poder que en enfrentarse al Viet Cong (VC), un ejército guerrillero marxista-leninista el cual amenazaba con derrocar al gobierno de Vietnam del Sur. Cử y Quốc esperaban que el ataque aéreo expusiera la vulnerabilidad de Diệm y desencadenara un levantamiento general, pero esto no se materializó.

Una de las bombas llegó a penetrar en una de las habitaciones del ala oeste, donde Diem estaba leyendo, pero no llegó a detonar; ello llevó al presidente a afirmar que tenía «protección divina». Con la excepción de la cuñada de Diem, Ngo Dinh Nhu, que resultó con heridas leves, el resto de la familia Ngo salió indemne. Sin embargo, tres funcionarios de palacio murieron y otros treinta resultaron heridos. Después, Cu logró escapar a Camboya, pero Quoc fue detenido y encarcelado. Murieron tres miembros del personal del palacio y 30 resultaron heridos. Posteriormente, Cử escapó a Camboya, pero Quốc fue arrestado y encarcelado.

A raíz del ataque, la actitud de Diem se volvió hostil hacia la presencia estadounidense en Vietnam del Sur. Diem alegó que los medios de comunicación de los Estados Unidos estaban tratando de derribarlo, y restringió aún más la libertad de prensa y de asociación política. Los medios de comunicación especularon que los Estados Unidos utilizaron el incidente para justificar su despliegue de tropas en Vietnam del Sur, aunque su actitud fue más bien de prudencia. A nivel nacional, el incidente fue reportado como incremento del complot contra Diem por parte de sus oficiales.​​​

Planificación 

Cử era el segundo hijo de Nguyễn Văn Lực, líder del VNQDD (    ), que se opuso al régimen de Diệm. En 1960, Diệm había encarcelado a Lực durante un mes por participar en "actividades antigubernamentales".   El VNQDD planeó que Cử y Quốc, otro piloto del mismo escuadrón, atacaran el Palacio de la Independencia el 27 de febrero.  Quốc había sido recientemente elogiado personalmente por Diệm por sus logros en combate,  habiendo sido honrado como uno de los mejores pilotos de la Fuerza Aérea de la República de Vietnam (RVNAF).  Quốc tenía familiares que estaban involucrados con el VNQDD.  Cử reclutó a Quốc alegando que las Fuerzas Armadas de la República de Vietnam y los Estados Unidos estaban al tanto del complot, mostrándole un artículo de Newsweek en el que se criticaba a Diệm como prueba. 

Quốc tenía más subordinados pero no estaba seguro de su lealtad, por lo que no intentó reclutarlos para el ataque al palacio.  Años más tarde, Cử culpó al trato de Diệm a los partidos de oposición como la motivación de su ataque. Creía que Diệm había priorizado permanecer en el poder antes que luchar contra el Vietcong y que, durante seis años, a Cử se le había negado el ascenso debido a la obsesión de Diệm por obstaculizar a los opositores políticos. Cử criticó a los estadounidenses por haber apoyado a Diệm, diciendo: "los estadounidenses nos habían cerrado la puerta a aquellos de nosotros que realmente queríamos la lucha contra los comunistas". 

Quốc y Cử, que fueron entrenados en Francia y Estados Unidos, respectivamente, recibieron órdenes de volar sus aviones de ataque terrestre A-1H/AD-6 Skyraider desde la base aérea de Bien Hoa en las afueras de Saigón hasta el delta del Mekong en una misión matutina contra el VC.  El VC había estado involucrado en ataques contra unidades del Ejército de la República de Vietnam (ARVN)  al sur de la capital y había infligido graves daños. En lugar de avanzar hacia el sur desde la base aérea de Bien Hoa como se ordenó,  cambiaron de rumbo para atacar el Palacio de la Independencia, la residencia presidencial oficial.  Esto significaba que dos compañías guerrilleras de VC podían retirarse después de su ataque sin contraataque. 

Alrededor de las 07:00, los ciervos en los extensos jardines del palacio de la era colonial francesa se asustaron como Quốc, y los aviones de Cử volaron bajo sobre su objetivo para inspeccionar la residencia de la familia gobernante.  En su segunda carrera, atacaron con bombas y napalm antes de ametrallar el complejo presidencial con fuego de cohetes y ametralladoras. El dúo continuó sus carreras durante 30 minutos antes de que llegaran unidades leales al presidente y se defendieran.   Aprovechando el mal tiempo y la nubosidad baja, los dos pilotos sobrevolaron el palacio a una altura de unos , zambulléndose periódicamente fuera de las nubes para volver a atacar antes de volver a lanzarse hacia ellas. El ataque aéreo tomó por sorpresa a la Guardia Presidencial y, confundidos, no pudieron determinar si la aeronave actuaba sola o con fuerzas terrestres. Los tanques leales y los vehículos blindados de transporte de personal se apresuraron a sus puestos de batalla. Las baterías antiaéreas abrieron fuego y casi alcanzan el avión leal de la base aérea de Bien Hoa que perseguía a los dos aviones rebeldes.  Dos tanques y varios jeeps armados con ametralladoras calibre .50 patrullaban las calles llenas de humo como medida de precaución. 

los primeros  la bomba penetró en una habitación del ala oeste donde Diệm estaba leyendo una biografía de George Washington . La bomba no detonó, lo que le dio a Diệm tiempo suficiente para buscar refugio en un sótano en el ala este. Allí se le unieron su hermano mayor, el arzobispo Pierre Martin Ngô Đình Thục, su hermano menor Ngô Đình Nhu, Madame Nhu —quien sufrió una fractura de brazo mientras corría hacia el sótano— y sus hijos. En otras partes del palacio, tres sirvientes y guardias murieron, y unos treinta empleados más resultaron heridos. Fuera de los terrenos del palacio, un contratista estadounidense murió después de caer desde un tejado donde había estado observando el bombardeo. A pesar de la confusión, la mayoría de los habitantes de la ciudad se ocuparon de sus asuntos habituales, indiferentes al caos. El ataque duró 30 minutos, y aunque llevaban suficientes bombas para arrasar el palacio, los pilotos no gastaron toda su munición. El avión de Quốc resultó dañado por el fuego de un dragaminas, lo que lo obligó a expulsarse sobre el río Saigón y aterrizar en Nhà Bè,  sufriendo heridas leves en la cara en el aterrizaje.  Fue arrestado por una patrulla naval cercana y, antes de que se lo llevaran para interrogarlo, supuestamente preguntó: "¿Maté yo a ese asqueroso personaje?".   Cử creía que el ataque había tenido éxito y logró huir a Camboya de manera segura. Al comentar sobre el ataque, un oficial de la Fuerza Aérea de EE. UU. Opinó: "con ese clima, hicieron un gran trabajo".

Secuelas 
En un breve discurso por radio, después de que se restableciera el orden, Diệm desestimó el ataque como un "acto aislado" y atribuyó su fuga a la "protección divina".  Visitó a los soldados heridos en los ataques y también prometió a los compañeros de los pilotos rebeldes que no asumirían ninguna responsabilidad por el bombardeo. El presidente estadounidense, John F. Kennedy, envió de inmediato un mensaje denunciando el ataque como un "acto destructivo y vicioso" y expresó su alivio de que Diệm estuviera "a salvo e ileso".  El embajador de Estados Unidos, Frederick Nolting, determinó que el ataque había sido el resultado de "dos casos aislados" y opinó que el incidente no representaba una insatisfacción generalizada con el régimen.  La ausencia de una reacción de VC llevó a Nolting a etiquetar el atentado como un "intento de asesinato anticomunista de alcance limitado".  Diệm fue elogiado por proyectar externamente un comportamiento tranquilo después del ataque, y se mudó a un alojamiento gubernamental temporal que generalmente se usa para dignatarios extranjeros y visitó la Base Aérea de Bien Hoa. 

La Asamblea Nacional, el órgano legislativo sello de goma de Diệm, instó al presidente a "tomar medidas drásticas contra elementos irresponsables".  El día después del ataque, el Comité Directivo de la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que pedía a Diệm que pusiera fin a "la política de clemencia" contra los disidentes y que "continuara la lucha para proteger el destino de la nación".  También pidieron que se impongan castigos a las personas que se aprovecharon del desorden para acaparar bienes o especular con alimentos. 

El general Duong Van Minh, el asesor militar presidencial, atribuyó el asalto a "pilotos descontentos"  y señaló que no se habían producido movimientos de tropas hostiles.  La Guardia Civil se había mantenido leal y su comandante ordenó a sus fuerzas aerotransportadas que tomaran la base aérea de Tan Son Nhut .  Un portavoz de Diệm también negó que se hubiera utilizado napalm contra el palacio. Se creía ampliamente que esto se debía a que el gobierno era sensible a las ramificaciones de que se revelara que la RVNAF tenía tales armas en sus existencias. Afirmó que la situación estaba bajo "control total". 

El Movimiento Nacional Revolucionario, una organización utilizada por la familia Ngô para organizar manifestaciones masivas orquestadas en apoyo de ellos mismos, pidió la pena de muerte contra los dos pilotos y pidió además a Diệm que promulgara las "medidas más estrictas para asegurar la disciplina en el ejército".  El Director General de Información emitió un comunicado pidiendo el "aplastamiento total" de los "reaccionarios" así como de los comunistas.  Se refirió al ataque como un "odioso atentado contra la vida del Presidente de la República y su familia" y luego difundió una versión oficial de los hechos del 27 de febrero, señalando que "han corrido rumores sobre la suerte de Madame Ngo Dinh Nhu, quien, con su familia, como todos saben, es el blanco favorito de la propaganda de los reaccionarios y comunistas".  El comunicado de prensa continuó describiendo a los dos pilotos rebeldes como "personas ignominiosas a sueldo de los enemigos del pueblo vietnamita" y también arremetió contra los medios extranjeros, diciendo que "ciertos sectores de la prensa del mundo han dado su apoyo" a "propaganda reaccionaria y comunista".  Concluyó diciendo: "Estos acontecimientos muestran claramente que los líderes en su palacio están compartiendo la vida de lucha de la gente en el frente. Confirman que en esta batalla hasta el final instigada por reaccionarios y comunistas contra el Vietnam libre, no hay otro deber para el pueblo que luchar hasta lograr el aplastamiento total de todos sus enemigos.

Como resultado del ataque, Diệm ordenó que todos los aviones RVNAF fueran puestos en tierra y que se suspendieran todas las misiones de combate aéreo. Al mismo tiempo, sus oficiales de seguridad investigaron a los pilotos de combate por cualquier posible tendencia contraria al régimen. Esto se logró colocando tanques en la pista de la Base Aérea de Bien Hoa. Sin la ayuda de las naves de combate que lo acompañaban, se consideró demasiado arriesgado que los helicópteros estadounidenses operaran en las selvas contra el VC.  El 2 de marzo, tres días después del ataque, Diệm permitió que la fuerza aérea reanudara las operaciones de combate,  habiendo llegado a la conclusión de que los sentimientos de Cử y Quốc no eran representativos de la fuerza aérea.  Durante unos días después del ataque, las áreas alrededor del palacio fueron acordonadas y se colocaron tanques en calles prominentes de la capital. 

Quốc fue encarcelado por sus acciones, mientras que Cử permaneció exiliado en Camboya, donde trabajó como profesor de idiomas.  Cử dijo a los periodistas en Camboya que era nacionalista, no comunista, y predijo que continuarían los ataques contra la familia gobernante. Cử citó las políticas del régimen, en lugar del presidente como persona, como la motivación de su ataque. Dijo que "es menos Ngô Đình Diệm, a veces con buenas intenciones hacia la población, que su familia y simpatizantes, quienes son odiados por el ejército y la población".  Diệm pidió a Camboya que extraditara a Cử, pero esta solicitud fue rechazada.  El príncipe Norodom Sihanouk de Camboya y Diệm tenían relaciones extremadamente hostiles, y la familia Ngô había tratado de deponerlo en el pasado financiando intentos de golpe. En 1959, Nhu intentó asesinar a Sihanouk enviándole un paquete bomba.  Como resultado, Sihanouk solía dar asilo a refugiados políticos que habían tratado de deponer o matar a Diệm. En noviembre de 1960, concedió asilo a un grupo de paracaidistas que intentaban deponer a Diệm . 

Mientras tanto, la policía de Diệm trató de localizar al padre de Cử, que se había escondido tras el intento de asesinato.  Después del asesinato de Diệm en noviembre de 1963, Quốc fue liberado de prisión y Cử regresó del exilio el 16 de noviembre y reanudaron su servicio en la RVNAF.   Quốc avanzó al rango de teniente coronel en 18 meses antes de morir en un ataque aéreo sobre Vietnam del Norte el 20 de abril de 1965. 

El 4 de marzo, Diệm realizó una revisión de la RVNAF en el centro de Saigón. Grandes multitudes acudieron en masa a las orillas del río Saigón para ver las formaciones de aviones RVNAF en un desfile aéreo. Sin embargo, todos los días no se permitía a los civiles entrar a una cuadra del palco presidencial, donde Diệm estaba acompañado por Nolting y el general Paul D. Harkins, comandante del Comando de Asistencia Militar de Vietnam . La exhibición incluyó 29 de los aviones A-1 utilizados para atacar el Palacio de la Independencia. Diệm se refirió a los acontecimientos del 27 de febrero y señaló que "no ignoraba" la reacción de apoyo de los diversos segmentos de la sociedad al "acto estúpido perpetrado por algunos elementos traicioneros" que "trataron de suscitar problemas sangrientos que se habrían beneficiado únicos enemigos de la patria".  Dijo que el bombardeo fue "simplemente una acción aislada de unos pocos locos traidores a la patria y al pueblo, mientras que toda la fuerza aérea, como el resto de las fuerzas armadas, demostró una lealtad inquebrantable y un espíritu inquebrantable de unidad nacional al rápidamente y contrarrestar eficazmente la agresión de dos criminales".  Calificó ese ataque como "el acto odioso de los renegados" y llamó a la RVNAF a "permanecer siempre vigilantes, a alejarse de todas las tentaciones, a despreciar todos los planes pérfidos y a anteponer el interés superior de la patria al interés personal".  En respuesta, el jefe de la RVNAF, Vinh, pidió a Diệm "perdón y clemencia" y presentó una placa con una resolución de la RVNAF condenando el ataque. 

Durante la primera reunión de Nolting con Diệm después del intento de asesinato, el presidente afirmó rotundamente que los medios de comunicación eran responsables del atentado. Señaló el artículo de Newsweek y otros "artículos despectivos en la prensa", usándolos para justificar su afirmación de que "los estadounidenses estaban apoyando la revolución".  Diệm declaró que mientras algunos periodistas retrataban el bombardeo como una llamada de atención, él lo vio como "una advertencia para ellos, un indicador del peligro de su irresponsabilidad al fomentar el desorden". 

En una reunión posterior con el general Harkins, Diệm bromeó: "No debería haberlo puesto en la fuerza aérea, porque había encarcelado a su padre hace años". Diệm predijo que "en algún momento me van a disparar en la nuca. En algún momento me atraparán de esa manera". (Él y Nhu fueron depuestos y asesinados a tiros durante el golpe de noviembre de 1963 . )  Diệm reaccionó al intento de asesinato tomando medidas enérgicas contra los disidentes políticos y reforzando aún más el control de la prensa.  Extraoficialmente, un funcionario admitió que "ya ni hablamos de libertad de prensa ni pedimos otras libertades . . . Diệm se había rodeado completamente de una oligarquía protectora".  Nhu justificó más restricciones contra la oposición y señaló que "siempre va a haber una oposición. Si aceptamos a estas personas, surgirá otra oposición, porque son hombres controvertidos".  Madame Nhu agregó: "Abres una ventana para dejar entrar la luz y el aire, no las balas. Queremos libertad, pero no queremos ser explotados por ella.”

La reacción Estadounidense 
El ataque provocó la conjetura de que Estados Unidos podría desplegar tropas de combate en Vietnam del Sur, a pesar de que, en ese momento, el personal militar de los EE. UU. estaba sirviendo oficialmente en funciones únicamente de asesoramiento. En respuesta a las preocupaciones de los medios sobre la estabilidad del gobierno de Diệm, el secretario de Estado de EE. UU., Dean Rusk, negó que EE. UU. tuviera planes de desplegar fuerzas de combate. También descartó negociaciones con el VC, diciendo que "la raíz del problema" eran las violaciones comunistas de los Acuerdos de Ginebra . 

El embajador de Estados Unidos en la India, John Kenneth Galbraith, presionó a Kennedy contra el despliegue de tropas de combate, creyendo que daría lugar a interminables solicitudes de más tropas de Vietnam del Sur. Galbraith pensó además que desperdiciar los recursos estadounidenses en las junglas de Vietnam sería hacerle el juego a la Unión Soviética . Según un observador estadounidense, el bombardeo del palacio provocó "una conspiración a gran escala contra Diệm". Galbraith señaló que "cuando el hombre en el poder está cayendo, cualquier cosa es mejor" y consideró que cualquier cambio en el liderazgo de Vietnam del Sur traería una mejora.

Notas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngo Dinh Diem
Motines
Conflictos en 1962
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar
Vietnam en 1962